Георгиевский сельский совет (сельсовет)

На территории Украины 

 Георгиевский сельский совет Приазовского района Запорожской области, упразднён в 2020.

На территории Российской Федерации 

Георгиевский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Георгиевский сельсовет — в Локтевском районе Алтайского края.
 Георгиевский сельсовет — в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Георгиевский сельсовет — в Канском районе Красноярского края.
 Георгиевский сельсовет — бывший сельсовет в Добринском районе Липецкой области. Объединён 10 июня 2009 года с Березнеговатским сельсоветом. 
 Георгиевский сельсовет — в Становлянском районе Липецкой области.
 Георгиевский сельсовет — в Сокольском районе Нижегородской области.
 Георгиевский сельсовет — в Александровском районе Оренбургской области.
 Георгиевский сельсовет, с 2004 станица Георгиевская — в Георгиевском районе Ставропольского края, упразднён в 2017.
 Георгиевский сельсовет — в Кочубеевском районе Ставропольского края, упразднён в 2020.